S-Лига 2009 () — четырнадцатый сезон S-Лиги с момента её основания.

География участников

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания

Источники 
 Официальный сайт S-Лиги
 Чемпионат Сингапура по футболу 2009 на rsssf.com
 Чемпионат Сингапура по футболу 2009 на soccerway.com

2012
Футбол в Азии в 2009 году
2009 год в Сингапуре